Oxhill – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Oxhill – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)